Bice Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bice Mountain (Jackson County, Alabama)
 Bice Mountain (Madison County, Alabama)